– opowiadanie Williama Gibsona
 Johnny Mnemonic – amerykańsko-kanadyjski film z 1995
 Johnny Mnemonic – powieść Terry’ego Bissona, adaptacja scenariusza filmowego
 Johnny Mnemonic – postać fikcyjna